Drottning Ulrica Eleonora kan avse:

Drottning Ulrika Eleonora (1680) – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1680
Drottning Ulrika Eleonora (1692) – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1692
Drottning Ulrika Eleonora (1694) – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1694
Drottning Ulrika Eleonora (1719) – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1719
 Drottning Ulrica Eleonora (1720) – en svensk ostindiefarare sjösatt 1720 i England som Heathcote

Se även
 Ulrika Eleonora